Emily Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Emily Creek (Todd River), Nebenfluss des Todd River im Northern Territory
 Emily Creek (Wickham River), Nebenfluss des Wickham River im Northern Territory